Фраза «scientia potentia est» (или «scientia est potentia», а также «scientia potestas est») — латинский афоризм, традиционно переводимый как «знание — сила». Его обычно связывают с Фрэнсисом Бэконом, хотя именно в такой редакции выражение не встречается ни в английских, ни в латинских работах Бэкона. Однако почти дословно («ipsa scientia potestas est», «знание само по себе сила») оно присутствует в произведении Бэкона Meditationes Sacrae (1597). В своей общеизвестной формулировке фраза «scientia potentia est» впервые появляется в «Левиафане» Томаса Гоббса (версия 1668 года), который в молодости был секретарём Бэкона.

Сходная фраза «sapientia est potentia» часто переводится как «мудрость — это сила». Пословица, практически идентичная по смыслу, встречается в Книге Притчей (24: 5): גֶּבֶר-חָכָם בַּעוֹז; וְאִישׁ-דַּעַת, מְאַמֶּץ-כֹּחַ, (силен как мудрец, а человек знания укрепляет силу).

История

Происхождение и параллели 
Самое раннее документированное появление фразы «Знание — сила» относится к VII веку: оно встречается в книге «Путь красноречия» (первоначально на арабском) Имама Али (599—661), первого имама шиитского ислама.

Другая форма этого высказывания имеется в книге Шахнаме (Книга царей) персидского поэта Фирдоуси (940—1020), который писал:

Это полустишие также переводится как «знание — сила» или «Тот, кто имеет мудрость — силён».

Сходное высказывание на древнееврейском языке, практически в тех же формулировках, содержится в библейской Книге притчей Соломоновых

и было переведено на латынь как
 а в Женевской Библии переведено с древнееврейского как «Мудрый человек силён, ибо человек знания умножает свою силу»

В синодальном переводе фраза переведена как

Томас Гоббс 
Первая известная отсылка к конкретной фразе появилась в латинском издании «Левиафана» 1668 года (английская версия была опубликована в 1651 году). Цитируемый ниже отрывок из части 1 («De Homine»), главы X («De Potentia, Dignitate et Honore») входит в перечень различных качеств человека, которые наделяют его «силой»; знаниям в этом перечне отводится незначительная роль:

В английской версии этот отрывок звучит так:

В более поздней работе, De Corpore (1655), также написанной на латыни, Гоббс развил ту же идею:

В своей книге «Гоббс и социальная традиция контракта» Хэмптон (1988) указывает, что эта цитата «в духе Бэкона», а в сноске отмечает, что «Гоббс в молодости был секретарём Бэкона и вёл с ним философские дискуссии (Aubrey 1898, 331).».

Фрэнсис Бэкон 

Наиболее близкое по форме выражение в работах Бэкона, вероятно, «scientia potestas est», присутствующее в произведении Meditationes Sacrae (1597). Возможно, более точный перевод этой фразы звучал бы как «знание — Его сила», потому что её контекст относится к качествам Бога и является частью дискуссии о ересях, которые отрицают власть Бога:

Далее Бэкон переходит к рассмотрению основных «степеней ересей», отрицающих или умаляющих власть и силу Бога. В частности, Бэкон указывает на людей, которые делают больший акцент на Божественном знании, нежели на Его мощи (силе),  допуская тем самым, что Господь  Таким образом, главным атрибутом Бога, по мысли Бэкона, служит Его мощь (могущество), Его сила, а, следовательно, и Его власть над Творением. И было бы неправильно говорить о Божественном знании (и предзнании) как о каком-то отдельном Божественном атрибуте, ибо само по себе Божественное знание — это тоже сила, дающая Ему власть над миром.

В другом месте Бэкон писал: 

Поэтому необходимо принимать во внимание бэконовскую трактовку силы, в частности, различие, которое он делает между силой, которую дают знания, и той, которую даёт действие; вне контекста цитата меняет своё значение на противоположное. Однако цитата стала расхожим клише без учёта этого контекста.

Ральф Уолдо Эмерсон 
Ральф Уолдо Эмерсон писал в своём эссе Старость, вошедшем в сборник Общество и одиночество (1870):

Wissen ist Macht в Германии 
После объединения Германии в 1871 году лозунг Wissen ist Macht, geographisches Wissen ist Weltmacht («Знание — сила, географическое знание — мировая держава») часто использовался в немецкой географии и общественных дискуссиях в поддержку создания немецкой колониальной империи. Юстус Пертес, например, использовал его как девиз для своего издательства. Однако инициатива проведения географических исследований исходила от общественности, а не навязывалась правительством. Граф Бисмарк не был заинтересован в немецких колониальных авантюрах; его представитель Густав Нахтигаль стоял у истоков первых протекторатов, но его более интересовал этнологический аспект.

После Первой мировой войны немецкая география пыталась внести свой вклад в восстановление мировой державы. Такие учёные, как Карл Хаусхофер, бывший генерал, и его сын Альбрехт Хаусхофер (оба в тесном контакте с Рудольфом Гессом) смогли привлечь всемирное внимание к своей концепции геополитики. Объединения немецких географов и школьных учителей приветствовали приход к власти национал-социалистов и надеялись получить дополнительное влияние при новом режиме.

После Второй Мировой войны немецкая география стала несколько более осмотрительной, и до 1989 года концепции политической географии и проекции силы не были широко распространёнными научными темами в Германии.

Географические знания до сих пор значимы для Германии. Немцы склонны шутить над отсутствием интереса к этой теме у американских политиков и знаменитостей. Версия лозунга партии Sponti (непарламентская оппозиция) «Wissen ist Macht, nichts wissen, macht auch nichts» — каламбур «Знание есть сила, незнание — тоже ничего страшного». Йошка Фишер и Даниэль Кон-Бендит принадлежат к тем членам партии Sponti, которые занимали сильные позиции, хотя у Фишера не было образования, кроме лицензии таксиста.

Батальон Elektronische Kampfführung 932 радиоэлектронной борьбы Бундесвера, базирующийся в Франкенберге (Эдер), по-прежнему использует латинский вариант «Scientia potentia est» как девиз.

Интерпретации 
Хотя смысл фразы меняется от автора к автору, она чаще всего означает, что знания или образование увеличивают потенциал или способности в жизни. Владение знаниями и приобщение к ним других широко признаётся как основа для улучшения своей репутации и влияния, и, таким образом, власти. Эта фраза также может быть использована в качестве оправдания для нежелания делиться информацией, когда человек считает, что сокрытие знаний может предоставить ему некоторые преимущества.

Согласно ещё одной интерпретации, знание — это единственная подлинная сила, так как буквально всё достигается с его помощью.

В популярной культуре 
 В романе-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» одним из лозунгов идеологии Двоемыслия (, способности придерживаться двух противоположных убеждений одновременно) был перевернутый лозунг — «Незнание — сила!»
 В книжной серии Terry Brooks Fantasy Shannara девизом друидов является «Сила через знания». Это связано с медальоном «Eilt Druin» Управления Верховного друида «в форме руки, держащей четыре горящих факела»
 Голландская «» использовала этот девиз как часть своей кампании на парламентских выборах 9 июня 2010 года. Её лозунгом было: «Знание — сила — Фрэнсис Бэкон, 1597 год — Верните нам наши знания — Пиратская партия, 2010».

См. также 
 «Знание — сила» (журнал)
 Информационная война
 Разведка

Примечания 
 Комментарии

 Использованная литература и источники

Библиография 
 Thomas Hobbes, Opera philosophica, quae latine scripsit, omnia in unum corpus nunc primum collecta studio et labore Gulielmi Molesworth, Bart. (London: Bohn, 1839-45).
 Thomas Hobbes, The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury; Now First Collected and Edited by Sir William Molesworth, Bart. (London: Bohn, 1839-45). 11 vols.
 Ralph Waldo Emerson, Society and Solitude. Twelve Chapters, Boston, The Riverside Press, 1892.

Дополнительная литература 
 
 Haas, Ernst B. When Knowledge is Power: Three Models of Change in International Organizations. University of California, 1990. ISBN 0-520-06646-4.
 Higdon, Lee. «Knowledge is power.» University Business, September 2005.
 Higdon argues that because the U.S. economy is a knowledge economy the decline in enrollment of non-U.S. students in U.S. universities «has serious long-term implications for the United States.»
 «Knowledge is power (But only if you know how to acquire it).» The Economist, May 8, 2003.
 A report on corporate knowledge management.
 Peterson, Ryan. «Michel Foucault: Power/Knowledge.» Colorado State University Resource Centre for Communications Studies.
 An exploration of what Peterson terms Foucault's «new model of the relations of power and knowledge» that contradicts Bacon.
 Powers, Rod. «Knowledge is power in the military.» U.S. Military: The Orderly Room.

Знание
Латинские фразы и выражения